Soili est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1964), pentathlonienne finlandaise
, professeure et pédagogue finlandaise
 (née en 1946), actrice finlandaise
 (née en 1958), compositrice finlandaise
 (née en 1958), chercheuse finlandaise sur les lichens
 (née en 1944), femme d'affaires finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais

fi:Soile